Mrkvička oder Mrkvicka ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Mrkvicka (* 1940), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Jan Mrkvička (1884–1916), bulgarischer Naturwissenschaftler
 Jan Václav Mrkvička (1856–1938), tschechisch-bulgarischer Maler
 Ladislav Mrkvička (* 1939), tschechischer Schauspieler